Adolphe Bertron (1804-1887), un commerçant, philanthrope, et homme politique français ;
 Patrick Bertron (1962-), un chef cuisinier français.